Jméno Paul Marx neslo několik osobností:

 Paul Marx (kněz) (1920–2010) – katolický kněz a benediktinský mnich, zakladatel Human Life International
 Paul Marx (scenárista) – britský televizní scenárista
 Paul Marx (spisovatel) – spisovatel a profesor angličtiny na University of New Haven
 Paul John Marx (* 1935) – francouzský misionář, římskokalický biskup v Kerema, Papua Nová Guinea